ARA King es el nombre de los siguientes buques de guerra de Argentina:
 ARA King (M-4), rastreador-minador de la clase Bathurst.
 ARA King (P-21), patrullero de la clase Murature.
King, ARA